Glycomycetaceae — родина актинобактерій, що відносяться до ряду Актиноміцети (Actinomycetales) або до монотипового ряду Glycomycetales.

Систематика

Філогенія 
Філогенія, що прийнята в даний час, заснована на аналізі 16S рРНК проектом «'The All-Species Living Tree' Project»

Таксономія 
Класифікація створена на базі даних List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature та National Center for Biotechnology Information (NCBI)

 Порядок Glycomycetales Labeda 2015 [Glycomycetineae Rainey, Ward-Rainey & Stackebrandt 1997 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009; «Glycomycetales» Labeda 2012]
 Родина Glycomycetaceae Rainey, Ward-Rainey & Stackebrandt 1997 emend. Nikou et al. 2015
 Рід ?Salilacibacter Li et al. 2016b
 Вид Salilacibacter albus Li et al. 2016b
 Рід ?Salininema Nikou et al. 2015 [Paraglycomyces Luo et al. 2015]
 Вид Salininema proteolyticum Nikou et al. 2015 [Paraglycomyces xinjiangensis Luo et al. 2015]
 Рід Haloglycomyces Guan et al. 2009
 Вид Haloglycomyces albus Guan et al. 2009
 Рід Stackebrandtia Labeda & Kroppenstedt 2005
 Вид S. albiflava Wang et al. 2009
 Вид S. endophytica Xiong et al. 2015
 Вид S. nassauensis Labeda & Kroppenstedt 2005
 Рід Glycomyces Labeda et al. 1985 emend. Labeda & Kroppenstedt 2004
 Вид G. albus Han et al. 2014
 Вид G. algeriensis Labeda and Kroppenstedt 2004
 Вид G. arizonensis Labeda and Kroppenstedt 2004
 Вид G. artemisiae Zhang et al. 2014
 Вид G. endophyticus Qin et al. 2008
 Вид G. halotolerans Guan et al. 2012
 Вид G. harbinensis Labeda et al. 1985 (type sp.)
 Вид G. fuscus Han et al. 2014
 Вид ?G. illinoisensis Labeda & Kroppenstedt 2003
 Вид G. lechevalierae Labeda and Kroppenstedt 2004
 Вид G. mayteni Qin et al. 2009
 Вид G. mongolensis Tsetseg et al. 
 Вид G. rutgersensis Labeda et al. 1985
 Вид G. sambucus Gu et al. 2007
 Вид G. scopariae Qin et al. 2009
 Вид G. tarimensis Lv et al. 2015
 Вид G. tenuis'' Evtushenko et al. 1991

Примітки 

Актинобактерії
Родини бактерій